Владимир Петрович Шмидт
 Шмидт, Владимир Петрович (1827—1909) — русский адмирал, участник Крымской войны, старший флагман Балтийского флота, сенатор. Брат контр-адмирала П. П. Шмидта.
 Шмидт, Владимир Петрович (1883—1965) — капитан 1-го ранга, участник русско-японской войны, герой обороны Порт-Артура.